

Mythologie 
 Les Cyclopes sont des créatures fantastiques de la mythologie grecque.

Biologie et médecine 
 Un cyclope est un être vivant atteint de cyclopie, une malformation congénitale très rare.
 Cyclopes est un genre de mammifère de la famille des Cyclopedidae.
 Cyclops est un genre de crustacé de la famille des Cyclopidae.

Art et culture 
 Le Cyclope est un drame satyrique d'Euripide.
 Cyclope est un groupe de rock français des années 1980.
 Cyclope est un roman de Clive Cussler.
 Le Cyclop est une sculpture de Jean Tinguely aidé de Niki de Saint Phalle.
 Cyclope (Cyclops) est le nom d'un personnage de Marvel Comics, membre des X-Men.
 Cyclope est un bombardier cylon de la série  Battlestar Galactica.
 Les Cyclopes est un ensemble de musique baroque basé à Caen.
 Le Cyclope de Waregem est une statue de Marco Boggio-Sella, située près de la sortie Waregem-Deerlijk de l'autoroute E17, en Belgique.
 Le Cyclope est un tableau d'Odilon Redon

 "Cyclops", une chanson de  Portrait of an American Family de Marilyn Manson

Géographie
 Îles des Cyclopes, des îles de Sicile
 Monts Cyclope, montagnes d'Indonésie
 Les pierres du Cyclope, ensemble de blocs de pierre, dans le sud de la forêt d'Aix-la-Chapelle.

Photographie
Cyclope, appareil photo de Lucien Dodin

Divers 
 Cyclope, rapport économique annuel français sur les différents marchés mondiaux (matières premières, services, etc.).